Thecotheus — рід грибів родини Ascobolaceae. Назва вперше опублікована 1869 року.

Класифікація 
До роду Thecotheus відносять 31 вид:

Примітки

Джерела 

 Boudier, J.L.É. 1869. Mémoire sur les Ascobolées. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 10:191-268 - P.235

Роди грибів